TRAHI est un sigle correspondant aux cinq blessures émotionnelles :
 Trahison, Rejet, Abandon, Humiliation, Injustice

Références